Солон:
 Солон — афинский политик, законодатель и поэт, один из «семи мудрецов» Древней Греции
 Солон (река) — река в Белоруссии, приток реки Оресса

Фамилия 
 Солон, Леон-Виктор (1873—1957) — английский и американский художник-керамист, живописец и гравёр.
 Солон, Марк-Луи-Эммануэль (1835—1913) — французский художник-керамист, рисовальщик и гравёр.